Subkutan — студийный альбом немецкой группы De/Vision, вышедший в 2006 году.

Работа над Subkutan началась ещё в январе 2005 года, а уже с июля по сентябрь группа работала в студии вместе с Арне Шуманном и Джозефом Бахом, записывая песни и делая их аранжировки. Первой написанной песней стала «No Tomorrow». По словам клавишника группы Томаса, альбом содержит широкую вариацию песен и поэтому определенный порядок их расположения на альбоме был важен для того, чтобы подчеркнуть разные аспекты и показать разную атмосферу.

В новом произведении De/Vision после долгого перерыва вновь появилась немецкоязычная песня. Ей стала «In Dir». По словам участников коллектива она идеальна для немецкого текста. Также впервые на альбоме можно услышать голос Томаса Адама не в качестве бэк-вокала, достаточно внимательно послушать трек «Summer Sun».

Альбом был издан в Германии и США. Северо-американское издание вышло немного позднее и дополнено ремиксом на композицию «Subtronic».

В апреле 2006 года группа начинает свой «Subkutan Tour». Первое выступление состоялось в Дрездене 7 апреля. За время тура De/Vision, помимо родной Германии, посетили Швейцарию, Швецию, Польшу, Англию, Испанию, Эстонию, Латвию и Россию.

Список композиций

SUBKUTAN ТУР

Синглы с альбома

The End 

«The End» — сингл группы De/Vision с альбома «Subkutan». Сингл был выпущен только в промоиздании ограниченным тиражом.  Каталожный номер: 82876 766212 9.

Список композиций:
 «The End (Radio Club Edit)»
 «The End (Extended Club Version)»
 «Subtronic (Beat of Steel Mix)»

Примечания

Ссылки 
 Альбом в дискографии группы
 Subkutan-ТУР 

2006 1
Альбомы Drakkar Entertainment